Ove Christensen er navnet på flere personer:

 Ove Christensen (pianist) (1856-1909) – dansk pianist, komponist og professor
 Ove Christensen (borgmester) (1944-2015) – borgmester i Frederikshavn
 Ove Christensen (fodboldtræner) (født 1950) – dansk fodboldtræner
 Hans Ove Christensen (1886-1971) – dansk ingeniør og arkitekt
 Peter Ove Christensen (født 1957) – dansk professor og økonom